San Cebrián puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
San Cebrián de Campos, municipio de la provincia de Palencia;
San Cebrián de Mudá, municipio de la provincia de Palencia;
San Cebrián de Buena Madre, localidad del municipio de Valbuena de Pisuerga, provincia de Palencia;
San Cebrián de Mazote, municipio de la provincia de Valladolid;
San Cebrián de Castro, municipio de la provincia de Zamora.